Municipio de Westside puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Westside (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Westside (condado de Phelps, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.